Francja:
 Bréau – gmina 
 Bréau-Mars – gmina
 Bréau-et-Salagosse – miejscowość

Osoby:
 Henri Bréau – francuski kolarz
 Jean Louis Armand de Quatrefages de Bréau – francuski zoolog

Zobacz też:
 Breau